Fernando Marías puede referirse a las siguientes personas:

 Fernando Marías Amondo (1958-2022), novelista español.
 Fernando Marías Franco (1949), historiador del arte español.